Натуральне число 1628
 1628 рік до нашої ери
 1628 рік нашої ери